Europamästerskapet i handboll för herrar 2022 var det 15:e i ordningen och arrangerades 13–30 januari 2022 i Ungern och Slovakien. Värdnationerna utsågs av EHF under kongressen i Glasgow den 20 juni 2018.

På grund av covid-19-pandemin tilläts 25% av publikkapaciteten under matcherna som spelades i Slovakien, medan Ungern tillät 100%.

Sverige tog sitt första EM-guld på 20 år, efter att ha besegrat Spanien i finalen med 27–26.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Huvudrunda

Lagen som går vidare till huvudrundan tar med sig poängen och målskillnaden från de inbördes mötena i gruppspelet.

Grupp I

1Inbördes möte: Danmark-Frankrike 29-30.
2Inbördes möte: Nederländerna-Kroatien 28-28. Målskillnad avgjorde placering.

Grupp II

1Inbördes möte: Spanien-Sverige 32-28.

Slutspel

Slutspelsträd

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Statistik och utmärkelser

Skytteligan

Utmärkelser 
All star team och utmärkelser presenterades 30 januari.

All star team

Referenser 

2022
Internationella handbollstävlingar i Ungern
Handbollssäsongen 2021/2022